Ilıca ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Ilıca (Ayaş), Ortschaft im Landkreis Ayaş der türkischen Provinz Ankara
 Ilıca (Çeşme), Ortschaft im Landkreis Çeşme der türkischen Provinz İzmir
 Ilıca (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Ilıca (Manavgat), Ortschaft im Landkreis  der türkischen Provinz Antalya
 Ilıca (Muş), Ortschaft in der türkischen Provinz Muş